Острво Резолјушн () се може односити на:

 Острво Резолушон (Канада), острво у територији Нунавут, Канада
 Острво Резолушон (Нови Зеланд), острво поред Новог Зеланда